Rott steht für:
 Rott (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Rott ist der Name folgender
Gemeinden:
 Rott am Inn, Gemeinde im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Rott (Landkreis Landsberg am Lech), Gemeinde im Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Rott (Westerwald), Ortsgemeinde im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Rott (Bas-Rhin), Gemeinde im Département Bas-Rhin im Elsass, Frankreich

Gemeindeteile:
 Im Rott, Wohnquartier der kreisfreien Stadt Mannheim, Baden-Württemberg
 Rott am Wald, Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Rott (Extertal), Ortsteil der Gemeinde Extertal, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Rott (Großkarolinenfeld), Ortsteil der Gemeinde Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Rott (Hennef), Ortsteil der Stadt Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Rott (Hoyershausen), Ortsteil der Gemeinde Hoyershausen, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Rott (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Rott (Neustadt), Ortsteil der Ortsgemeinde Neustadt (Wied), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Rott (Oberbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Rott (Ostenfeld), Ortsteil der Gemeinde Ostenfeld (Husum), Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Rott (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Rott (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Rott (Roetgen), Ortsteil der Gemeinde Roetgen, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Rott (Wuppertal), Wohnquartier in der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Rott (Gemeinden Salzburg, Wals-Siezenheim), Ortschaft von Wals-Siezenheim und Ortslage im Stadtteil Liefering der Stadt Salzburg

Gemeinden oder Gemeindeteile mit Rott im Ortsnamen:
 Deich- und Sielrott, Ortschaft der Gemeinde Dornum
 Junkersrott, Ortsteil der Gemeinde Hagermarsch
 Pastors Rott, südwestlichste Gemarkung von Hersel, Nordrhein-Westfalen

Bauten:
 Haus Rott – diverse Anwesen
 Kloster Rott in Rott am Inn

Gewässer:
 Rott (Amper), Zufluss des Ammersees bei Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Oberbayern; der Unterlauf ist Teil der Alten Ammer
 Rott (Chiemsee), südlicher Zufluss des Chiemsees bei Übersee, Landkreis Traunstein, Bayern, nach Teilung in zwei Arme ab dem Bayerischen Moor- und Torfmuseum von Rottau, Markt Grassau, Landkreis Traunstein; Arme von West nach Ost:
 Neue Rott, Zufluss im Latschenfleck; siehe Rott (Chiemsee)
 Alte Rott, Zufluss in den Klosterwiesen; siehe Rott (Chiemsee)
 Rott (Inn) – zwei Zuflüsse des Inns in Bayern; flussabwärts:
 Rott (Inn, Rott am Inn), linker Zufluss bei Rott am Inn, Landkreis Rosenheim
 Rott (Inn, Neuhaus am Inn), linker Nebenfluss bei Neuhaus am Inn, Landkreis Passau

sonstige geografischer Objekte:
 Insel Rott, Binneninsel des Oberrheins in der Gemarkung der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Fossillagerstätte Rott, Lagerstätte für fossile Pflanzen und Tiere bei Rott, Stadt Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

ROTT ist die Abkürzung für:
 Rise of the Triad, Computerspiel

Siehe auch:
 Rotte
 Rotten
 Rottbach
 Rodt
 Rot (Begriffsklärung)
 Roth (Begriffsklärung)
 Röth (Begriffsklärung)
 Rottwirtschaft, Rodungsname

Abkürzung